Barcelona Open 2022 var en tennisturnering for mænd, der blev spillet udendørs på grusbaner i Real Club de Tenis Barcelona-1899 i Barcelona, Spanien i perioden 18. - 24. april 2022. Det var den 69. udgave af Barcelona Open, og turneringen var del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 500.

Singletitlen blev vundet af Carlos Alcaraz, som i finalen besejrede Pablo Carreño Busta med 6-3, 6-2, og som dermed vandt sin tredje ATP-titel i 2022 og sin fjerde ATP-titel i alt i sin fjerde finale på touren, og han beholdt dermed sin statistik som ubesejret i ATP-finaler. Resultaterne medførte også, at Carlos Alcaraz efter turneringen debuterede i top 10 på ATP's verdensrangliste på en niendeplads. 18-årige Alcaraz blev dermed den yngste top 10-spiller, siden Rafael Nadal 17 år tidligere også spillede sig ind i top 10 efter at have vundet Barcelona Open.

Herredoubletitlen gik til Kevin Krawietz og Andreas Mies, som i finalen vandt med 6-7(3), 7-6(5), [10-6] over Wesley Koolhof og Neal Skupski. Det var Krawietz' 13. ATP-titel i double, mens Mies vandt sin syvende doubletitel på ATP Tour, hvoraf samtlig havde været med Krawietz som makker. Det var deres første titel som makkere siden French Open-mesterskabet i herredouble 2020. Mies var gået glip af det meste af sæsonen 2021 på grund af en knæskade, og titlen var altså den første siden de to tyskere genoptog deres makkerskab i starten af 2022. Koolhof og Skupski var i deres femte finale i 2022.

Tommy Robredo spillede sin sidste turnering som professionel efter at han havde debuteret på ATP Tour i Barcelona Open 23 år tidligere i 1999. Han afsluttede sin karriere med et nederlag i første runde til Barnabé Zapata Miralles.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Barcelona Open 2022 androg € 2.661.825, hvilket var en stigning på 70 % i forhold til året før, hvilket hovedsageligt skyldtes, at Barcelona Open 2021 blev afviklet under særlige forhold pga. COVID-19-pandemien. I forhold til den senest afviklede turnering under normale forhold i 2019, var der tale om en stigning på 2 %.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 48 spillere, der var fordelt på:
 37 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 7. marts 2022 (seks uger før turneringens start).
 fire spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 seks spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte tre af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til tre lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 12 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 et par, der var gået videre fra kvalifikationen som lucky loser (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 Barcelona Open   
 ATP Tour - Barcelona 2022

Noter 

2022
ATP Tour 2022